Osoby noszące nazwisko Balcerzak:
 Alojzy Balcerzak (1930–2021) – polski grafik, malarz, artysta plastyk, popularyzator sztuki i wykładowca
 Andrzej Balcerzak (1925–2017) – polski aktor 
 Feliks Balcerzak (1910–1996) – polski wojskowy i działacz społeczny
 Jerzy Balcerzak (ur. 1942) – polski geodeta i kartograf
 Józef Balcerzak (1903–1942) – polski działacz robotniczy
 Józef Balcerzak (1909–?) – polski działacz ludowy i polityk
 Klaudiusz Balcerzak (ur. 1944) – polski przedsiębiorca, samorządowiec i polityk
 Marian Balcerzak (1949–2000) – polski piłkarz
 Michał Balcerzak – polski prawnik
 Piotr Balcerzak (ur. 1975) – polski lekkoatleta, sprinter
 Sebastian Balcerzak (ur. 1980) – polski koszykarz